World’s Best 10K ist ein Straßenlauf über 10 km, der jedes Jahr im Februar in San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos, stattfindet.

1998 wurde der Lauf zum ersten Mal anlässlich des vierten Jahrestags der Eröffnung der Teodoro-Moscoso-Brücke zwischen San Juan und Carolina als Teodoro Moscoso Bridge Race ausgetragen. In den ersten beiden Jahren war er eine regionale Angelegenheit, im Jahr 2000 beschloss man, internationale Spitzenathleten einzuladen.

2001 gab man der Veranstaltung ihren heutigen Namen, um die weltweite Führungsposition zu unterstreichen, die sowohl auf der flachen und schnellen Strecke wie auch auf den stattlichen Preisgeldern beruht.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 27:19 min, Moses Ndiema Masai (KEN), 2010
 Frauen: 30:21 min, Paula Radcliffe (GBR), 2003 (aktueller Weltrekord)

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website (spanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Leichtathletikwettbewerb in Puerto Rico
Sportveranstaltung in San Juan (Puerto Rico)
Gegründet 1998